

Титул

Древній Рим  
 Імператор ( — повелитель, господар, полководець)  — почесний військовий титул, найбільш поширений у часи пізньої Римської республіки.
 Імператор — титул правителя Римської держави впродовж імперського періоду (починаючи з 27 до н. е.).

Інше 
 Імператор — титул самодержавного монарха у ряді мов світу, найчастіше європейських, які зазнали впливу латини. Наприклад, Імператор Священної Римської імперії.
 Імператор — титул, що інколи використовується для позначення лідера у різних окультичних спільнотах.

Кінематограф 
 «Імператор» — фільм 2012 року режисера Пітера Веббера, випущений спільно Японією і США.
 «Імператор» — фільм 2013 року режисера і сценариста Конрада Ленцького (Польща).
 Імператор або Палпатін чи Дарт Сі́діус — один з головних негативних героїв у вигаданому всесвіті «Зоряні війни» сценариста і продюсера Джорджа Лукаса.

Ігри 
 Імператор:Рим — стратегічна відеогра, розроблена компанією Paradox Interactive, яка вийшла 25 квітня 2019 року.
 «Імператор Титан» — бойова машина у вигаданому Всесвіті настільної гри Warhammer 40,000, створеної британською компанією Games Workshop, та заснованій на ній медіафраншизі.

Біологія 
 Імператор — рід грибів родини Boletaceae.
 Імператор — назва 39 видів риб родини летринових.
 Імператорський скорпіон () — вид великих скорпіонів з родини Scorpionidae.
 Імператорський удав () — вид неядовитих змій сімейства удавових (Boidae).
 Імператорський пінгвін () — вид птахів роду Королівський пінгвін, найбільший птах родини пінгвінових.
 «Імператор Півдня» () — власна назва одного з найбільших дубів у Польщі, який росте у Біловежській Пущі.

Книжки 
 Імператор () (1978) — книга Ришарда Капусцінського про Ефіопію та імператорський двір Хайле Селассіє I під час конституційної монархії та в часи революції. Сам автор подав це більше як літературну вигадку, ніж репортаж.
 Бог-Імператор Дюни — науково-фантастичний роман Френка Герберта 1981 року.
 Імператор усіх хвороб: біографія раку (2010) — () — науково-популярна праця про рак, яку написав Сіддгартха Мукерджі, американський онколог індійського походження. Удостоєна Пулітцерівської премії.

Інше 
 Імператор або Алмаз «Імператор Максиміліан» () — алмаз, що належав імператору Мексики Максиміліану I.
 «Імператор» — клас німецьких океанських лайнерів. Всього побудовано 3 кораблі цього класу: Беренгарія (1912), Левіафан (1913), Маджестик (1914), які були одними з найбільших суден свого часу.
 «Imperator»  — назва польської музичної групи.

Примітки